Гора серця (тур. Gönül Dağı) — турецький телесеріал 2020 року у жанрі сімейний, комедія, мелодрама, драма створений компанією Köprü Film.В головних ролях —Берк Атан, Еджем Озкая, Ферді Санджар, Джихат Сувариоглу, Хазал Чаглар, Семіх Ертюрк, Назлі Пінар Кая.

Перша серія вийшла в ефір 17 жовтня 2020 року.

Серіал має 2 сезони. Завершився 65-м епізодом, який вийшов в ефір 28 травня 2022 року.

Серіал продовжений на 3 сезон, який вийшов в ефір 3 вересня 2022 року.

Режисер серіалу — Ях'я Саманчі.

Сценаристи серіалу — Алі Асаф Елмаз, Мустафа Бецит, Теоман Гок.

Сюжет 
Головні герої народилися та росли у степу. Багато хто з віком вирішив залишити рідні краї і вони вирушили туди, де змогли б досягти бажаних цілей і здійснити свої мрії. Ось тільки вони не очікували, наскільки складним виявиться шлях до вершини. Комусь вдалося непросто влаштуватися у великому місті, а й навіть розбагатіти. Ті, хто не зміг стати таким успішним, все ж таки у надалі живуть на чужині. При цьому ніхто не бажає розвивати рідну землю. І лише час може розсудити, хто з них має рацію, а хто винен.

Основна історія розгортатиметься навколо тих героїв, які залишилися жити в невеликому поселенні, розташованому серед степових просторів. Вони завжди шанували старовинні традиції, про які давно не пам'ятають у мегаполісах. Молоді люди заробляють на життя власними силами, їм доводиться прикладати багато зусиль, але ніхто з них не боїться жодних перешкод. З ранку і до самого вечора вони працюють у полях, а також на фермах, і так їм вдається заробити на хліб. Мало хто знає, що поставити на ноги прибуткове господарство насправді дуже складно. Одна людина з цим впоратися не може і зазвичай бере участь у цьому вся сім'я. Адже сила сім'ї полягає у єдності.

Завжди й у будь-якій ситуації на першому місці мають стояти сімейні цінності. У сім'ї головних героїв батько втратив усі сили. Він вже перебуває у літньому віці і намагається передати всі необхідні знання своїм синам. Він згадує всі помилки, які колись робив сам і хоче, щоб діти перейняли від нього цей досвід. Іноді чоловікові доводиться показувати свій суворий характер, але для того, щоб сини навчилися правильного життя. Батько хоче зробити все, щоб його діти займалися разом спільною сімейною справою, бо тільки так можна буде досягти всього.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Нагороди 
Серіал був номінований на дві нагороди на премії 47. Премія «Золотий метелик».

Примітки 
Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2020

Посилання 
 
 
 Гора серця  на офіційному каналі TRT 1
 
 
 
 

Телесеріали турецькою мовою